Tre Valli Varesine 2018 var den 98. udgave af cykelløbet Tre Valli Varesine. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 9. oktober 2018. Løbet blev vundet af lettiske Toms Skujiņš fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

Tre Valli Varesine
UCI Europe Tour 2018